Ташке́нтская у́лица — улица города Иванова. Располагается во Фрунзенском районе. Проходит с севера на юг начиная от улицы Маяковского и заканчивая на улице Станкостроителей. Рядом параллельно проходит Лежневская улица, с которой связывают несколько небольших улиц: Куликова, Кирякиных, Воронина, Радищева, поэта Майорова, Постышева а также Велижская улица.

Происхождение названия 
В 1927 году получила название Лётная по располагавшемуся рядом Южному аэродрому. В 1959 году к Лётной улице присоединены 3-я Гороховая и Красильный переулок. В 1973 году переименована в Ташкентскую.

Архитектура 
Основную часть застройки составляют многоэтажные жилые дома советской планировки. На улице располагается городская клиническая больница № 7, Ивановский автотранспортный колледж, школа № 8

Транспорт 
Троллейбусы — 3, 4, 10

Автобусы — 1, 3, 20, 29, 40, 117, 120, 130

Маршрутное такси — 28, 30б, 38, 43, 135, 136, 141

Фотографии

Примечания 

Переименованные улицы (Иваново)